Валуйский — топоним и фамилия.

Населённые пункты

Россия 
 Валуйский — посёлок в Мценском районе Орловской области.
 Валуйский — хутор в Пролетарском районе Ростовской области.

Украина 
 Валуйск (также Валуйский) — исчезнувший хутор в Волчанском районе Харьковской области.

Носители фамилии 
 Валуйский, Семён Андреевич (род. 1991) — российский хоккеист, левый нападающий.

См. также 
 Валуйский район
 Валуйский уезд
 
 
 

